

Geografia 
 Pezzana –  comune italiano della provincia di Vercelli, in Piemonte

Persone 
 Alfredo Pezzana (1893-1986) – schermidore e dirigente sportivo italiano
 Angelo Pezzana (1940) è un attivista, politico e giornalista italiano
 Angelo Pezzana (1772-1862) – storico, bibliotecario, filologo ed erudito italiano
 Giacinta Pezzana (1841-1919) – attrice teatrale e cinematografica italiana
 Luigi Pezzana (1814-1894) – attore teatrale italiano
 Niccolò Pezzana (XVII secolo–XVIII secolo) – editore e stampatore italiano